

Aziende 
 Di Leo – azienda italiana produttrice di biscotti

Persone 
 Accursio Di Leo (1917-1997) – attore italiano
 Anna Di Leo (1934) – attrice italiana
 Fernando Di Leo (1932-2003) – regista, sceneggiatore e scrittore italiano
 Gaetano Di Leo (1905-1997) – politico e avvocato italiano
 Gioacchino Di Leo (1887-1963) – arcivescovo cattolico
 Gregorio Di Leo (1983) – membro della nazionale italiana di kickboxing
 Lia Di Leo (1931) – attrice italiana
 Nicola Di Leo (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano